US Men’s Clay Court Championship 2022, właśc. Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu US Men’s Clay Court Championships rozgrywany w dniach 4–10 kwietnia 2022 roku w Houston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 655 330 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Stanach Zjednoczonych